U 139 oder U-139 bzw. U139 steht für:

 SM U 139, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 139 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 139, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-139, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung